Marie-France Opheltès, née le 5 juillet 1972 à Pointe-à-Pitre, est une athlète française.

Carrière 

Marie-France Opheltès est sacrée championne de France du 400 mètres en salle en 1997 à Bordeaux et en 1999 à Liévin.

Liens externes 

Sprinteuse française
Naissance en juillet 1972
Naissance à Pointe-à-Pitre